Iron Horse oder Ironhorse steht für:

 Iron Horse (Fahrradhersteller), US-amerikanischer Fahrradhersteller
 Iron Horse (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1966–1968) 
 Iron Horse (Bluegrassband), US-amerikanische Bluegrassband (ab 2000) 
 Iron Horse, Alternativbezeichnung für Avant-Train, Antriebseinheit
 Iron Horse State Park, State Park in Washington, Vereinigte Staaten
 The Iron Horse (schottische Band) (auch Iron Horse oder Ironhorse), schottische Band (1990–2001) 
 The Iron Horse, Originaltitel von Das eiserne Pferd, US-amerikanischer Film von John Ford (1924)
 Ironhorse (kanadische Band), kanadische Rockband (1979–1980) 

Siehe auch:
 American IronHorse, ehemaliger US-amerikanischer Custombike-Hersteller
 Iron Horses MC, deutscher Motorradclub
 Warhorse (kurzzeitig Iron Horse), britische Rockband (1970 bis 1974)